Berenguer de Bardaixí i López de Sesé, cavaller i jurista del .
 Berenguer de Bardaixí i Ram, noble del .